Rywaczki – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Miedźno
 Rywaczki – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Miedźno